Натуральне число 1341
 1341 рік до нашої ери
 1341 рік нашої ери